Васих (Васик) Хайдарович Хангильдин () — основатель селекционной науки в Башкортостане, почетный академик АН РБ (1992), доктор сельскохозяйственных наук (1974), профессор (1961), заслуженный деятель науки БАССР (1963), заслуженный агроном РСФСР (1957).

Биография 
Хангильдин Васих Хайдарович родился 12 мая 1907 года в деревне Старо-Санны Буздякской волости, ныне Благоварского района РБ.

В 1931 году окончил Саратовский сельскохозяйственный институт. После окончания института он работал на Чишминской селекционной станции — заведующим лабораторией (1939—1949), отделом (1949—1960). С 1961 г. он — директор Башкирского НИИ сельского хозяйства, одновременно первый заместитель министра сельского хозяйства БАССР; заведующий лабораторией Чишминского селекционного центра Башкирского НИИ земледелия и селекции полевых культур (1971—1993).

Память 
Имя В. Хингильдина увековечено мемориальной доской на здании института, открытой к 100-летнему юбилею ученого.

В 2010 году включен в Госреестр сорт неполегаемого гороха «Памяти Хангильдина», выведенный в Башкирском НИИ сельского хозяйства.

Научная деятельность 
Научные направления работы В. Хингильдина: селекция и семеноводство. Им выведен известный в стране высокоурожайный сорт масличного мака Чишминский 171; раннеспелые сорта кукурузы для возделывания на зерно — Чишминская 1, Чишминская 7, Чишминская 8 и на силос — Чишминская 3, гибриды Чишминский 24, Чишминский 26, более 20 сортов гороха, среди которых Чишминский ранний, Чишминский 210, Чишминский 229 и Чишминский 242.

В 1970—1993 годах под руководством В. Х. Хангильдина созданы высокоурожайные сорта гороха с неосыпающимися высокобелковыми семенами (Дола, Шихан, Чишминский 75, Чишминский 80, Чишминский 95). Созданы три сорта гороха кормового назначения — Мелкосемянный 2, Мелкосемянный 3 и Ирэндек, формирующие высокие урожаи зеленой массы и семян.

Научные публикации 
 Возделывание кукурузы в Башкирии. Уфа, 1954.
 Кукуруза. Уфа, 1958.
 Возделывание гороха по интенсивной технологии. Уфа, 1991.

Награды и звания 
 два ордена Трудового Красного Знамени (1957, 1966)
 орден Ленина (1971)
 орден Дружбы народов (1982)
 медали СССР
 Заслуженный агроном РСФСР (1957)
 Заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1963).

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. — Уфа, 2006.
 Башкортостан: Краткая энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 1996.

Ссылки 
 Хангильдин Васик Хайдарович. Башкирская энциклопедия  
 Профиль на сайте АН РБ

Заслуженные деятели науки Башкирской АССР
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Делегаты XXII съезда КПСС